Тарашке́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Тарашка — уменьшительной формы редкого крестильного имени Тарах (из  — волнение, замешательство).

 Известные носители
 Тарашкевич, Бронислав Адамович (1892—1938) — белорусский общественно-политический деятель, языковед.
 Тарашкевич, Иосиф Владиславович (1884—1949) — деятель советских спецслужб.
 Тарашкевич, Серафима Павловна (1913—2000) — Герой Социалистического Труда.

Примечания